Dades de la Temporada 2002-2003 de la UE Sant Andreu.

Partits de Lliga (Tercera) 
 Tercera Divisió, grup 5è: tercera posició. Classificat per a la promoció d'ascens a Segona B.

Primera volta

Segona volta

Lligueta d'ascens a Segona B 

El Sant Andreu va acabar la lligueta en la quarta i última posició.

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 2002
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions esportives del 2002 a Catalunya
Competicions esportives del 2003 a Catalunya